Ekaterina Aleksandrovna Vasil'eva – ex pallanuotista russa
 Julija Vasil'eva – ex sincronetta russa
 Lilija Vasil'eva – ex fondista russa
 Margarita Vasil'eva – biatleta russa
 Nina Vasil'eva Gavryljuk – ex fondista russa
 Vera Vasil'eva – attrice sovietica